Kusino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kusino (Wologda, Weliki Ustjug), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wologda, Stadtkreis Weliki Ustjug

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Kusino (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Kusino (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Kusino (Kirow), in der Oblast Kirow
 Kusino (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Kusino (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Kusino (Nischni Nowgorod, Sokolskoje), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Sokolskoje
 Kusino (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Tschkalowsk
 Kusino (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Kusino (Perm, Berjosowka), in der Region Perm, Rajon Berjosowka
 Kusino (Perm, Bolschaja Sosnowa), in der Region Perm, Rajon Bolschaja Sosnowa
 Kusino (Perm, Kungur), in der Region Perm, Rajon Kungur
 Kusino (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Kusino (Smolensk, Dorogobusch), in der Oblast Smolensk, Rajon Dorogobusch
 Kusino (Smolensk, Kardymowo), in der Oblast Smolensk, Rajon Kardymowo
 Kusino (Smolensk, Kasplja), in der Oblast Smolensk, Rajon Smolensk, Landgemeinde Kasplja
 Kusino (Smolensk, Katyn), in der Oblast Smolensk, Rajon Smolensk, Landgemeinde Katyn
 Kusino (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Kusino (Twer), in der Oblast Twer
 Kusino (Wologda, Kirillow), in der Oblast Wologda, Rajon Kirillow